Грейл Маркус (, род. 19 июня 1945, Сан-Франциско, США) — американский писатель, музыкальный журналист и культурный критик. Известен своими научными и литературными эссе, в которых помещал рок-музыку в более широкую плоскость культуры и политики. Публиковался в таких изданиях, как Rolling Stone, Creem, The Village Voice и Pitchfork.

Биография 
Маркус родился в Сан-Франциско, в семье Грейла Герстли и Элеоноры Герстли, урожденной Хайман. Его отец, морской офицер, погиб в декабре 1944 года во время филиппинского тайфуна, повредившего корпус корабля USS Hull на котором он служил в ранге старшего помощника. Адмирал Уильям Хэлси приказал третьему флоту ВМС США войти в , «чтобы посмотреть, из чего они сделаны», и, несмотря на настоятельные просьбы экипажа ослушаться, Герстли отказался ослушаться приказа, утверждая, что в истории ВМС США никогда не было мятежей. Этот инцидент вдохновил Германа Воука на написание романа «Бунт на „Кейне“», за которую он получил «Пулитцеровскую премию». Элеонора Герстли была на третьем месяце беременности, когда получила известие о смерти мужа. В 1948 году она вышла замуж за Джеральда Маркуса, ее сын был усыновлен и получил фамилию своего отчима. У Грейла Маркуса есть несколько сводных братьев и сестер.

Маркус получил степень бакалавра в области американских исследований в Калифорнийском университете в Беркли, там же он посещал аспирантуру по курсу политологии. Впоследствии он часто упоминал своего профессора  в качестве одной из ключевых персон оказавших на него влияние: «Этот курс в большей степени стал тем инструментом, который направил меня на путь, по которому я двигался всю дальнейшую жизнь, хорошо это или нет — по сравнению со всем остальным»
.

Маркус был рок-критиком и обозревателем журнала Rolling Stone (где также выступил в роли первого редактора музыкальных рецензий), а также других известных изданий, включая Creem, The Village Voice, Artforum и Pitchfork. С 1983 по 1989 год входил в совет директоров Национального круга книжных критиков Его книга «Mystery Train» (впервые была опубликована в 1975 году — в 2015 году вышло её 6-е обновлённое издание) примечательна тем, что помещает рок-н-ролл в контекст американских культурных архетипов, начиная от Моби Дика и Великого Гэтсби до Стаггера Ли. «Признание Маркусом единства в американском воображении, которое уже существует» вдохновило множество других рок-журналистов. 30 августа 2011 года журнал Time представил список из «100 лучших научно-популярных книг опубликованных с 1923 года» (год возникновения журнала); «Mystery Train» вошла в список пяти книг, посвященных культуре и единственной затрагивающей тему американской музыки. Публицист  писал в The New York Times: «„Mystery Train“ — одна из немногих критических работ, которая может вызвать у меня подобие слёз. Она срезонировала в моем юном сознании, словно аккорд ми мажор, которым The Beatles заканчивают „A Day in the Life“».

В своей следующей книге, «Lipstick Traces: A Secret History of the 20th Century» (1989), Маркус также использовал свой фирменный приём, анализируя целое столетие западной цивилизации. Позиционируя панк-рок как трансисторический культурный феномен, Маркус исследовал философские связи между такими разнообразными предметами, как средневековые еретики, дадаизм, ситуационисты и Sex Pistols.

В 1991 году Маркус опубликовал книгу «Dead Elvis», сборник сочинений об Элвисе Пресли, а двумя годами позже — «Ranters and Crowd Pleasers» (переиздана под названием «In the Fascist Bathroom: Punk in Pop Music»), исследование постпанка через призму политизированной поп-музыки.

Используя пиратские записи Боба Дилана в качестве отправной точки, он препарировал американское подсознание в книге «Invisible Republic: Bob Dylan’S Basement Tapes», опубликованной в 1997 году.

Маркус является автором колонок «Elephant Dancing» и «Real Life Rock Top Ten» для журналов Interview и  соответственно. Иногда он преподает аспирантуру по курсу американских исследований в Калифорнийском университете, а также ведёт лекционный класс «The Old Weird America: Music as Democratic Speech — From the Commonplace Song to Bob Dylan» в Новой школе. Осенью 2008 года он работал на кафедре в Колледже свободных искусств Миннесотском Университете, где преподавал и читал лекции по истории американской поп-культуры.

В марте 2010 года была выпущена его книга го книга «That Rough God Goes Riding: Listening to Van Morrison», где автор фокусируется на «стремлении понять особый гений Ван Моррисона через экстраординарные и неклассифицируемые моменты его обширной карьеры». Название было позаимствовано из песни музыканта «Rough God Goes Riding».

В 2010 году также была опубликована книга «Bob Dylan Greil Marcus: Writings 1968—2010», годом позже — «The Doors: a Lifetime of Listening to Five Mean Years».

В 2012 году в Los Angeles Review of Books было опубликовано интервью Маркуса о его жизни. В том же году увидел свет сборник интервью писателя, отредактированный .

Личная жизнь 
С 1966 года женат на Дженни Маркус, у них есть дети.

Библиография
 Rock and Roll Will Stand (1969), редактор
 Double Feature: Movies & Politics (1972), соавтор с Майклом Гудвином
 Mystery Train: Images of America in Rock 'n' Roll Music (1975, в 2015 году было выпущено 6-е издание книги)
 Stranded: Rock and Roll for a Desert Island (1979), редактор и автор
 Lipstick Traces: A Secret History of the 20th Century (1989) / Следы помады: Тайная история XX века / Пер. с англ. А. Умняшова; ред. пер. В. Садовского. М.: Гилея, (2019)
 Dead Elvis: A Chronicle of a Cultural Obsession (1991)
 In the Fascist Bathroom: Punk in Pop Music, 1977–1992 (1993, первоначально издавалась как Ranters & Crowd Pleasers)
 The Dustbin of History (1995)
 Invisible Republic: Bob Dylan's Basement Tapes (1997; также выпускалась под названием The Old, Weird America: Bob Dylan's Basement Tapes, 2001)
 Double Trouble: Bill Clinton and Elvis Presley in a Land of No Alternatives (2001)
 The Manchurian Candidate: BFI Film Classics, 68 (2002)
 The Rose & the Briar: Death, Love and Liberty in the American Ballad (2004), редактировал вместе с Шоном Вайленцом
 Like a Rolling Stone: Bob Dylan at the Crossroads (2005)
 The Shape of Things to Come: Prophecy in the American Voice (2006)
 A New Literary History of America (2009), редактировал вместе с Вернером Соллорсом
 Best Music Writing 2009, 10th anniversary edition (2009),  приглашённый редактор вместе с Дэфи Карром (редактором всей серии книг)
 Songs Left Out Of The Ballad of Sexual Dependency (лектор) (2009)
 When That Rough God Goes Riding: Listening to Van Morrison (2010)
 Bob Dylan by Greil Marcus: Writings 1968–2010 (2011)
 The Old, Weird America: The World of Bob Dylan's Basement Tapes (2011)
 The Doors: A Lifetime of Listening to Five Mean Years (2011)
 Conversations with Greil Marcus (2012), с редакцией 
 The History of Rock 'n' Roll in Ten Songs (2014)
 Three Songs, Three Singers, Three Nations (2015)
 Real Life Rock: The Complete Top Ten Columns, 1986–2014 (2015)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Грейла Маркуса
 Российское издание книги «Следы помады: Тайная история XX века» на сайте издательства Гилея
 Русский перевод интервью 1989 года, посвящённого выходу книги «Следы помады» (из книги Conversations with Greil Marcus)
 Русский перевод статьи «Панк» (1979) из The Rolling Stone Illustrated History of Rock & Roll, опубликованный в фэнзине «Вопросы олигофрении» (Калининград, 1989)
 Русский перевод пьесы «Историограф: Кабаре Вольтер» (1983) — фантасмагории на темы «Следов помады»
 Русский перевод интервью 2012 года из Los Angeles Review of Books (разговор с Саймоном Рейнольдсом)
 Русский перевод эссе «Привязанный к истории» (2008), посвящённого семейной истории писателя
 Русский перевод Пролога из книги Mystery Train: Images of America in Rock 'n' Roll Music (1975)
 Русский перевод главы «The Doors в так называемые Шестидесятые» из книги The Doors: A Lifetime of Listening to Five Mean Years (2011)
 Русский перевод главы о песне «Transmission» группы Joy Division из книги The History of Rock 'n' Roll in Ten Songs (2014)
 Интервью с переводчиком «Следов помады», посвящённое выходу российского издания

Эссеисты США
Музыкальные критики США
Музыкальные журналисты США